Саліа́с-де-Турнемі́р () — французьке прізвище. Відомі носії:
 Саліас-де-Турнемір Євген Андрійович (1840 або 1842—1908) — автор численних романів і повістей з російської історії XVIII і XIX століть.
 Саліас-де-Турнемір Єлизавета Василівна (1815—1892) — російська письменниця, відома під псевдонімом Євгенія Тур, мати Євгена Саліаса-де-Турнеміра